Paul Barth kan syfta på:

Paul Barth (filosof) (1858–1922), tysk filosof
Paul Barth (gitarrtillverkare) (1908–1973), amerikansk gitarrtillverkare
Paul Barth (fäktare) (1921–1974), schweizisk OS-medaljör i fäktning
Paul Barth (judoka) (född 1945), västtysk judoutövare